Hodge peut désigner :

Patronyme

 Charles Hodge (1797-1878), pasteur américain, directeur du Princeton Theological Seminary entre 1851 et 1878.
 Archibald Alexander Hodge (1823-1886), pasteur américain et dirigeant de l'Église presbytérienne, directeur du Princeton Theological Seminary de 1878 à 1886, fils du précédent.
 John R. Hodge,(1893-1963), général américain ;
 William Vallance Douglas Hodge (1903-1975), mathématicien écossais. Il a donné son nom à la dualité de Hodge
 Danny Hodge (1932-2020), lutteur, boxeur puis catcheur (lutteur professionnel) américain.
 Patricia Hodge (1946-), actrice anglaise.
 Daniel Hodge (1959-...), homme politique Curacien.
 Charlie Hodge (1933-2016), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Charlie Hodge (1934-2006), musicien et chanteur américain. Il était un ami proche d'Elvis Presley.  
 Bobby Allen Hodge (1944-), dit « Catfish », un bluesman américain.
 Douglas Hodge (1960-), acteur britannique.
 Stephen Hodge (né en 1961), coureur cycliste australien ;
 Steve Hodge (né en 1962), footballeur anglais ;
 John Hodge (né en 1964), scénariste britannique ;
 Kate Hodge (né en 1966), actrice américaine ;
 Jeff Hodge (né en 1966), joueur américain de basket-ball ;
 Donald Hodge (1969-), joueur américain de basket-ball ;
 Duncan Hodge (né en 1974), joueur écossais de rugby à XV ;
 Brad Hodge (né en 1974), joueur australien de cricket ;
 Julius Hodge (né en 1983), joueur américain de basket-ball ;
 Walter Hodge (né en 1986), joueur portoricain de basket-ball ;
 Katrina Hodge, (1987- ), militaire britannique ;
 Reece Hodge, (1994- ), joueur australien de rugby à XV ;

Personnages de fiction
 Alma Hodge, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, joué par Valerie Mahaffey ;
 Bree Hodge, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, interprété par Marcia Cross ;
 Gloria Hodge, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, joué par Dixie Carter ;
 Orson Hodge, personnage fictif du feuilleton Desperate Housewives, joué par Kyle MacLachlan.

Toponyme 

 Hodge, ville américaine située en Louisiane.

Liens externes